Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen vom 11. bis 12. August 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Mason (Ohio)